43-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1998 Ballon d’Or)»
22 декабря 1998 года

Золотой мяч: 
 Зинедин Зидан

(первый раз)

< 42-я Церемонии вручения 44-я >				
Золотой мяч 1998 года (фр. 1998 Ballon d’Or) — 43-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Церемония прошла 22 декабря 1998 года. Обладателем награды стал французский полузащитник «Ювентуса» Зинедин Зидан. Он стал четвёртым французским футболистом (после Раймона Копа в 1958, Мишеля Платини в 1983, 1984, 1985 и Жан-Пьера Папена в 1991 годах) и пятым игроком «Ювентуса» (после Омара Сивори в 1961, Паоло Росси в 1982, Мишеля Платини в 1983, 1984,1985 и Роберто Баджо в 1993 годах) - обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 19 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 				
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1998 				
				
				
				
Золотой мяч (France Football)				
Футбол в Европе в 1998 году